származás
Eredet (2010) Christopher Nolan filmje
hasonló
 népek eredete
 a szavak eredete
 a vallás eredete
 a fajok eredete